Hydrozoa (din greaca veche ὕδρος, hydros, și ζῷον, zoon, „animal”) este o clasă taxonomică de animale de pradă foarte mici, unele solitare - altele coloniale, majoritatea trăind în ape sărate.

Cladograma taxonului conform Catalogue of Life:

Referințe

Bibliografie
 
  (2003): Myxozoa, Polypodium, and the origin of the Bilateria: The phylogenetic position of "Endocnidozoa" in light of the rediscovery of Buddenbrockia. Cladistics 19(2): 164–169.  (HTML abstract)

Legături externe

 J. Bouillon, M.D. Medel, F. Pagès, J.M. Gili, F. Boero and C. Gravili. 2004. Fauna of the Mediterranean Hydrozoa. Scientia Marina, 68 (Suppl. 2).
 Hydroids from Reunion Island and Indian Ocean 
 Aquascope
 The Hydrozoa Directory
 A general page about hydromedusae
 Introduction to Hydrozoa